Heliodorus (geslacht), een geslacht van sluipvliegen

Er zijn meerdere personen die onder de naam Heliodorus bekend zijn:

 Heliodorus van Athene, Grieks schrijver uit de tweede eeuw v. Chr.
 Heliodorus (Ptolemaeën), raadsheer en kanselier van Seleucus IV Philopator
 Heliodorus van Emessa, Grieks schrijver uit de derde eeuw na Chr.
 Heliodorus (Bijbel), rijkskanselier van Seleucus IV Philopator, die volgens 2 Makkabeeën:3 trachtte de schatten van de tempel van Jeruzalem te roven